Roseto ist der Name folgender Orte

in Italien:
 Roseto degli Abruzzi, Stadt in der Provinz Teramo
 Roseto Capo Spulico, Ort in der Provinz Cosenza in Region Kalabrien
 Roseto Valfortore, Gemeinde in der Provinz Foggia in Apulien

in den Vereinigten Staaten:
 Roseto (Pennsylvania), Verwaltungseinheit in Northampton County, Pennsylvania